Edmund Grochowiak (1917-1977) – militare polacco
 Klaus Grochowiak (1950) – scrittore tedesco
 Manuela Grochowiak-Schmieding (1959) – politica tedesca
 Sebastian Grochowiak (1977) – cantante polacco
 Stanisław Grochowiak (1934-1976) – poeta e scrittore polacco
 Thomas Grochowiak (1914-2012) – pittore tedesco